«Lovely» — песня американских певицы Билли Айлиш и певца Халида, вышедшая 19 апреля 2018 года для официального саундтрека второго сезона драматического телесериала от Netflix «13 причин почему». Песня была включена в расширенное издание мини-альбома Айлиш, Don't Smile at Me (2017).

История 
Песня написана Айлиш вместе с Халидом и со своим братом, музыкантом и продюсером Финнеасом О’Коннеллом.

Отзывы 
Песня была положительно принята музыкальными критиками.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео для трека было выпущено в апреле 2018 года с участием Халида и спустя неделю после релиза самого сингла. Режиссёр Taylor Cohen. В нём показаны два певца, запертые в стеклянной коробке (гигантском кубе). Внутри коробки начинается дождь, и вода замерзает. Когда лед тает, коробка оказывается пустой. К июню 2019 видеоклип песни просмотрели более 350 млн раз на канале YouTube.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Синглы Interscope Records
Песни Билли Айлиш
Песни Халида
Песни, написанные Финнеасом О’Коннеллом
Песни, написанные Билли Айлиш
Песни, спродюсированные Финнеасом О’Коннеллом
Песни, написанные Халидом